Pioneer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pioneer Township (Iowa)
 Pioneer Township (Graham County, Kansas)
 Pioneer Township (Rice County, Kansas)
 Pioneer Township (Rush County, Kansas)
 Pioneer Township (Michigan)
 Pioneer Township (Missouri)
 Pioneer Township (South Dakota)